St. Clemens steht für:
 Clemenskapelle (Eisenach)
 St.-Clemens-Hospital, Eisenach